Па́вел Дми́триевич Лы́чников (; 16 февраля 1967, Москва) — российский и американский актер театра и кино. Наиболее известен как исполнитель роли телеграфиста Блазанова в американском телесериале «Дедвуд» ().

Биография 
Павел Лычников родился 16 февраля 1967 года в Москве в семье профессора РЭА им. Г. В. Плеханова Дмитрия Семёновича Лычникова (род. 1931) и бортпроводницы Нины Фёдоровны (род. 1937). Будучи студентом ГИТИСа, Лычников участвовал в таких постановках, как «Ревизор» Н. В. Гоголя и «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. 13 августа 1991 года переехал в Америку, чтобы продолжить свою карьеру.

Поддержка Джонатана Бэнкса и частные уроки  дали нужное Лычникову преимущество. На студии «20th Century Fox» он добился роли в телесериале «Полиция Нью-Йорка». В 2006 году его пьеса «Убежище» получила 5 номинаций на премию «Ovation Awards» в 5 различных категориях включая мировую премьеру пьесы.

Продолжает сниматься как в телесериалах, так и в полнометражных фильмах. Сыграл роль телеграфиста Блазанова во втором и третьем сезонах сериала «Дедвуд». Затем присоединился к актёрским составам фильмов «Тысяча дней хороших молитв» и «Война Чарли Уилсона». Сыграл одну из главных ролей в фильме Марко Кройцпайнтнера «Рабство». У Лычникова есть более 30 эпизодических ролей в таких телесериалах как «Без следа», «CSI: Майами», «Щит», «Полиция Нью-Йорка», «Шпионка», «Агентство», «Детектив Нэш Бриджес», «Теория Большого взрыва», «Элементарно» и др. На его счету роли в фильмах «Полиция Майами: Отдел нравов», «Самолёт президента» и «Изображая Бога». В 2016 году сыграл роль «Миши-буддиста» в сериале «Физрук». Также снялся в популярном американском телесериале «Бесстыжие» в роли отца/мужа Светланы.

Фильмография

Фильмы

Телесериалы 
 Полиция Нью-Йорка (1 серия, 1996)
 Тёмные небеса (1 серия, 1997)
 Michael Hayes (1 серия, 1997) — Дубов
 Южный Бруклин (1 серия, 1998)
 Beyond Belief: Fact or Fiction (1 серия, 1998)
 Детектив Нэш Бриджес (1 серия, 1998)
 Полиция Нью-Йорка (1 серия, 2000)
 Баффи — истребительница вампиров (1 серия, 2000)
 Big Apple (6 серий, 2001)
 Агентство (1 серия, 2002)
 Шпионка (1 серия, 2002)
 Без следа (2 серии, 2002)
 C.S.I.: Место преступления Майами (1 серия, 2003)
 Шпионки (1 серия, 2003)
 Матрица: Угроза (1 серия, 2003)
 10-8: Officers on Duty (1 серия, 2003)
 Дедвуд (16 серий, 2005—2006) — Блазанов
 Щит (1 серия, 2006)
 C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк (1 серия, 2007)
 Чак (1 серия, 2008)
 Закон и порядок (11 сезон, 22 серия, 1999-….) — болгарский мафиози
 Теория Большого взрыва (5, 6 сезоны) — астронавт Дмитрий
 Воздействие (2 сезон 8 серия)
 Обмани меня (2 сезон, 5 серия, 2010) — Джонс
 Новенькая (2 сезон, 13 серия, 2012) — покупатель № 1
 Морская полиция: Лос-Анджелес (4 сезон, 24 серия, 2014) — Михаил Жиров
 Физрук (2016) — Миша-Буддист
 Элементарно (2016) — Руслан Краснов
 В поле зрения (5 сезон, 7 серия, 2016) — Агент самаритянина
 Чёрный список (2 сезон, 2 серия) — подручный Берлина
 Рэй Донован (4 сезон, 2 серия, 2016) — Иван Беликов
 Бесстыжие — Иван, отец/муж Светланы (7 сезон, 2016)
 Хорошие девчонки (2 сезон , 6-7 серии) - тренер Дина
 Королева Юга (5 сезон, 2021) — Костя
 Очень странные дела (4 сезон, 2022) — Олег

Примечания

Источники 
 

 Павел Личникофф на сайте Kinopoisk.ru

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Русские эмигранты третьей волны в США